tetrahidrokanabinol
NYSE-ov simbol za Tenet Healthcare
Texas Hippie Coalition
THC (glazbeni sastav)
The History Channel, američki televizijski kanal; ime nosio 1995. – 2008., poslije History